David Marrero e Fernando Verdasco erano i vincitori dell'ultima edizione del torneo tenutasi nel 2013 ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Treat Huey e Henri Kontinen hanno sconfitto in finale Julian Knowle e Alexander Peya per 7–5, 6–3.

Teste di serie 

  Treat Huey /  Henri Kontinen (campioni)
  Julian Knowle /  Alexander Peya (finale)

  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (quarti di finale, ritirati)
  Philipp Oswald /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

Wildcard 

  Evgenij Donskoj /  Konstantin Kravčuk (primo turno)

  Andrej Rublëv /  Michail Južnyj (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2015
ATP World Tour 2015